Петър (петре) Христов Дамовски (Дамевски), наричан Германчето и Гермов, е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Петър Христов е роден през 1867 година в село Герман, тогава в Османската империя. Завършва първи клас. Присъединява се към ВМОРО през 1899 година и действа като селски войвода. През 1901 година е арестуван и осъден от турската власт на 6 години затвор. През март 1903 година е амнистиран и през Илинденско-Преображенското въстание действа като преспански войвода, а след потушаването му заминава за САЩ.

При повторното си завръщане в Македония през 1905 година става преспански районен войвода с 12 души четници, сред които и няколко албанци. Обикаля главно района на нихаята Наколец, докато помощникът му Дякона има за район околността на Ресен.

Действа против турците и гръцката въоръжена пропаганда. Обграден от турски аскер край село Дробитища се самоубива на 2 февруари 1908 година или 29 февруари 1907 година. Погребан е в братската могила в Апоскеп.

Син на Петър Христов е комунистическият деец Герман Дамовски.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Герман (Леринско)
Българи в САЩ
Починали на 29 февруари